Durnik est un personnage créé par David Eddings dans sa double pentalogie, la Belgariade et la Mallorée.

C'est un forgeron au physique ordinaire qui cache une véritable force physique. Mais au-delà de cette force, la principale qualité de Durnik est son énorme sens pratique, qui inclut des vertus sendariennes telles que l'économie, la sobriété, la courtoisie.

Durnik accompagne Garion lorsqu'il quitte la ferme de Faldor pour récupérer l'Orbe d'Aldur. Au début anecdotique, sa présence s'impose petit à petit au fil des romans. C'est l'homme de bon conseil, l'être fiable aux épaules sur lesquelles les autres membres du groupe aiment à se reposer.

Son rôle dans la prophétie est l'Homme aux deux vies, un terme que même Belgarath a du mal à cerner. Ce n'est que lorsqu'il est tué par Zedar et ramené à la vie avec des pouvoirs de sorcier par Garion et l'Orbe dans La fin de partie de l'enchanteur que son titre prend tout son sens. Il épouse alors Polgara. À la fin de La Sibylle de Kell, Durnik et sa femme repartent vivre dans l'ancienne maison de Poledra, la mère de Polgara, dans le Val d'Aldur. Il devient alors père de jumeaux.

Bien que tous les disciples d'Aldur voient leur nom modifié par l'adjonction du préfixe Bel pour les hommes ou Pol pour les femmes, il n'est jamais fait mention d'un tel changement chez Durnik alors qu'il devient officiellement disciple d'Aldur au cours de la Mallorée.

Personnage de David Eddings

en:List of The Belgariad and The Malloreon characters#Protagonists
sv:Personer i Sagan om Belgarion#Durnik